Regno del Nord (Regno di Israele o Regno di Samaria) – regno formatosi, secondo l'Antico Testamento, alla morte di Salomone
Regno del Nord (Yr Hen Ogledd) – l'insieme dei regni britannici che fiorirono nella Britannia settentrionale e nella Scozia meridionale dopo la partenza dei Romani (V-VII secolo d.C.)